Таунсенд () — англомовне прізвище та похідний від нього топонім.

Прізвище

 Девід Таунсенд — британський веслувальник
 Девін Таунсенд — канадський співак
 Енді Таунсенд — англійський футболіст
 Ернест Таунсенд — англійський художник
 Сью Таунсенд — британська письменниця

Топонім

Таунсенд (гора) — гора в Австралії

Таунсенд — місто, штат Делавер
 Таунсенд — місто, штат Массачусетс
 Таунсенд — місто, штат Монтана
 Таунсенд — місто, штат Теннессі
 Таунсенд — місто, штат Вісконсин
 Таунсенд — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Таунсенд — переписна місцевість, штат Вісконсин

 Таунсенд — місто, штат Вермонт

Інше
 7781 Таунсенд — астероїд